

Muzyka 
 The End – polska grupa muzyczna
 The E.N.D. – album grupy The Black Eyed Peas
 The End – album grupy The End
 The End – album grupy Melvins
 The End – album artystki Nico, produkcji muzycznej Johna Cale’a
 The End – minialbum grupy Black Sabbath
 „The End“ – utwór grupy The Doors
 „The End“ – utwór grupy The Beatles
 The End Records – wytwórnia muzyczna

Literatura 
 The End: Hitler's Germany 1944–45 – książka Iana Kershaw

Film 
The End – film polski z 2021